Guntur steht für:

 Guntur, eine Stadt in Indien
 Operation Donner, eine Vergeltungsaktion des indonesischen Militärs in Osttimor 1999
 Kampfname des osttimoresischen Politikers Sabino Soares (1975–2021)